Letort ist der Familienname folgender Personen:

 Désiré Letort (1943–2012), französischer Radrennfahrer
 Louis-Michel Letort (1773–1815), französischer General
 Pierre Letort (1922–1993), französischer Fußballspieler